

Luoghi
 Santa Eugènia, comune spagnolo
 Santa Eugènia de Berga 
 Stazione di Santa Eugenia, stazione ferroviaria di Madrid, sulla linea Madrid - San Fernando de Henares

Persone
 Santa Eugenia di Roma, martire del III secolo, celebrata il 25 dicembre; 
 Santa Eugenia d'Alsazia''', seconda badessa dell'Abbazia di Hohenbourg in Alsazia, celebrata il 16 settembre.